Las siglas JSA hacen referencia a varios artículos:

Política
Juventudes Socialistas de Andalucía, federación andaluza de las Juventudes Socialistas de España.
Juventudes Socialistas de Aragón, federación aragonesa de las Juventudes Socialistas de España.
Juventudes Socialistas de Asturias, federación asturiana de las Juventudes Socialistas de España.
Juventudes Socialistas de Alicante, agrupación local de Juventudes socialistas del País Valenciano en el municipio de Alicante.
Juventudes Socialistas de Alcantarilla, agrupación local de Juventudes socialistas de la Región de Murcia en el municipio de Alcantarilla.

Cómic
Sociedad de la Justicia de América, grupo de superhéroes de DC Comics.

Relaciones Internacionales
Área común de seguridad, zona que divide a las dos Coreas.